Voici la liste des planètes mineures numérotées de 165001 à 166000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 165001 à 166000

165001-165100

165101-165200

165201-165300

165301-165400

165401-165500

165501-165600

165601-165700

165701-165800

165801-165900

165901-166000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000